Plusieurs comètes ont été découvertes à l'observatoire Palomar et portent en conséquence son nom :
 deux comètes découvertes par le Palomar Transient Factory (PTF) :
 C/ (Palomar)
 C/2013 P3 (Palomar)
 les quatre premières comètes découvertes par le Zwicky Transient Facility (ZTF), qui lui a succédé (les suivantes furent ) :
 C/2019 J2 (Palomar)
 P/ (Palomar)
 C/2019 O3 (Palomar)
 C/2020 T2 (Palomar)

Référence 

comète